Vulkan-Werft steht für:
 Bremer Vulkan, Großwerft in Vegesack, 1893–1996
 AG Vulcan Stettin, Stettiner Maschinenbau Actien-Gesellschaft Vulcan, 1857–1926
 Vulkanwerft (Hamburg), A.G. Vulcan Hamburg, Tochterunternehmen der AG Vulcan Stettin in Hamburg, 1905–1926, Schreibweise ab 1913 „Vulkan“
 Vulkan Werft, noch existierende Bootswerft in Werder (Havel)